В парному розряді жіночого тенісного турніру Caesar's Palace World Pro Championships 1971, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1971, Франсуаза Дюрр і Енн Джонс, виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг 0-6, 6-2, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

Caesar's Palace World Pro Championships